Costa Rica - país na América Central.
 Costa Rica - município do estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.
 Costa Rica Esporte Clube - clube de futebol brasileiro.

Desambiguação